Robert Jordan, pseudoniem van James Oliver (Jim) Rigney, auteur van Het Rad des Tijds
Robert Jordan (advocaat), een voormalig ambassadeur van de Verenigde Staten in Saoedi-Arabië
Robert Jordan (bridgespeler), een Amerikaans international bridgespeler
Robert Jordan (personage), de hoofdpersoon uit het boek Voor wie de klok luidt|For Whom the Bell Tolls van Ernest Hemingway